Даљас има више значења:

 Даљас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Даљас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику